Papa Teodor I (Jerusalem, ? - Roma, 649), papa de Roma d'origen grec (642-49), l'Església Ortodoxa el considera màrtir i el venera com a sant 
 Teodor I (Asclepi), setè descendent d'Asclepi 
 Teodor I d'Alexandria, patriarca ortodox d'Alexandria (607-609).
 Teodor I Àngel-Comnè Ducas, dèspota de l'Epir 1215-1224, Emperador de Tessalònica del 1224 al 1230 i el 1237, senyor de Vodena
 Teodor I d'Antioquia, patriarca d'Antioquia (751-797).
 Teodor I Casiteres, patriarca de Constantinoble del 815 al 821, en realitat Teodot I de Constantinoble
 Teodor I de Constantinoble, patriarca de Constantinoble del 677 al 679